Protula är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Risso 1826. Protula ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Protula